Публий Корнелий Сципион Африканский () — имя нескольких древних римлян.

Известные носители 
 Публий Корнелий Сципион Африканский — римский военный и государственный деятель (ок. 235 — ок. 183 годы до н. э.).
 Публий Корнелий Сципион Эмилиан Африканский — римский военный и государственный деятель (ок. 185—129 годы до н. э.), внук Сципиона Африканского Старшего.

См. также 
 Публий Корнелий Сципион

Корнелии Сципионы